

Geografie

Schotland 
Highland (Schotland), een Schots raadsgebied

Verenigde Staten 
Highland (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Highland (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Highland City, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Highland (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Highland (Lake County, Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Highland (Vanderburgh County, Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Highland (Vermillion County, Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Highland (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Highland Heights (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Highland (Sullivan County, New York)
Highland (Ulster County, New York)
Highland (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Highland County (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Highland Heights (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Highland Village, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Highland (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Highland County (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Highland (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Highland (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin

Anders 
Highland (motorfiets), een Zweeds motorfietsmerk
Highland Park Single Malt, een Schotse single malt whisky
Highland (single), een single uit 1992 van de Zweedse band One More Time

Zie ook 
Highland Lake (doorverwijspagina)
Highland Park (doorverwijspagina)